Allman ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Allman (1890–1956), englischer Fußballspieler
 Dick Allman (1883–1943), englischer Fußballspieler
 Duane Allman (1946–1971), US-amerikanischer Gitarrist
 Elijah Blue Allman (* 1976), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Eric Allman (* 1955), US-amerikanischer Informatiker

 Gregg Allman (1947–2017), US-amerikanischer Rockmusiker
 Jamie Anne Allman (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Leslie Allman (1902–1979), englischer Fußballspieler
 Marshall Allman (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Messina Allman (1883–1943), englischer Fußballspieler, siehe Dick Allman
 Percy Allman-Smith (1886–1969), britischer Hockeyspieler
 Steve Allman (* 1968), norwegischer Eishockeyspieler
 T. D. Allman (Timothy D. Allman; * 1944), US-amerikanischer Journalist und Sachbuchautor
 Valarie Allman (* 1995), US-amerikanische Diskuswerferin

Allman steht auch für:
 Allman (Indiana), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Allman (Magazin), ein japanisches Manga-Magazin
 älterer Name des Allmen, Berg im Zürcher Oberland

Siehe auch:
 Allman Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Allman Run, ein Fluss im US-Bundesstaat Ohio
 Allmann
 Alman
 Alleman